Wittenhof ist der Name folgender Ortschaften:
 Wittenhof (Schenkenberg), ein bewohnter Gemeindeteil von Schenkenberg, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 heute Vite, eine Ortschaft bei Riga

Siehe auch:
 Sommerhaus Wittenhof
 Wittenhofen